Сабри́на Вигье́ (, ) — французская футболистка, защитница. Выступала за сборную Франции.

Статистика

Достижения 
 Чемпионка Франции: 2000, 2001, 2002, 2011, 2012
 Обладательница Кубка Франции: 2002, 2007, 2012
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА: 2011, 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции

Футболистки Франции
Игроки женской сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ЖФК «Тулуза»
Игроки ЖФК «Монпелье»
Игроки ЖФК «Олимпик Лион»
Игроки ЖФК «Сент-Этьен»